Alpert puede referirse a:
 Herbert "Herb" Alpert
 Richard Alpert
 Richard Alpert (Lost)
 Richard Alpert (Doctor)